Ez a szócikk az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályában az összes csapat által lejátszott mérkőzéseket, szezonokat, valamint az eddig megszerzett pontokat mutatja. A táblázatban szerepelnek az 1993–1994-es szezon előtt szerzett pontok, amikor még 2 pont járt a győzelemért, valamint az ezt követő, 3-1-0 pontozású, azóta is érvényben lévő rendszerben szerzett pontok is.

A lista a 2009–2010-es szezon befejezése után frissült. A vastagon szedett csapatok tagjai a 2010–2011-es idénynek.

A lista

Jegyzetek

Olasz labdarúgás
ÖszszesítettTabellája
Labdarúgással kapcsolatos listák